Behati Prinsloo – supermodella namibiana
 Boom Prinsloo – rugbista sudafricano
 Hendrik Prinsloo – militare sudafricano
 Pieter Prinsloo – cestista sudafricano